Woyla kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Woyla, vattendrag, Aceh, 
 Kecamatan Woyla, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar